Wendenstraße steht für:
 Wendenstraße (Braunschweig), Straße in Braunschweig
 Wendenstraße (Göttingen), siehe Liste der Baudenkmale in Göttingen/Baukulturensemble Innenstadt-Ostteil #Wendenstraße
 Wendenstraße (Güstrow), siehe Liste der Baudenkmale in Güstrow
 Wendenstraße (Rostock), Straße in Rostock